Minich ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Minich (* 1973), deutscher Schlagzeuger und Mitglied der Rockband Pump, siehe Pump (Band)
 Angelo Minich (1817–1893), italienischer Chirurg
 Hannes Minich (1946–2017), österreichischer Umweltschützer 
 Iris Minich (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Peter Minich (1927–2013), österreichischer Sänger
 Robert Viktor Minich (* 1967), deutscher Schauspieler
 Willi Minich (* 1934), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Minnich